Фёдор Шуберт:
 Шуберт, Фёдор Иванович (1758—1825) — российский географ и астроном.
 Шуберт, Фёдор Фёдорович (1789—1865) — российский военный и геодезист, участник Отечественной войны 1812 года, сын Ф. И. Шуберта.